La Nazionale di pallavolo maschile del Ciad è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Ciad.

Ciad
Pallavolo in Ciad